stan stacjonarny w fizyce
 stan stacjonarny w chemii
 stan stacjonarny w kosmologii

Zobacz też 
 stan ustalony